Wiesmann steht für:

 Wiesmann (Unternehmen)  (auch Wiesmann Sports Cars), deutscher Automobilhersteller (1988–2014)
 Wiesmann Automotive (auch Wiesmann Sports Cars), deutscher Automobilherstellers (seit 2015)

Wiesmann ist der Familienname folgender Personen:

 August Wiesmann (1893–1972), deutscher Politiker (SPD), MdL Nordrhein-Westfalen
 Bettina Wiesmann (* 1966), deutsche Politikerin (CDU), MdL Hessen
 Charlotte Wiesmann (* 1961), deutsch-österreichische Keramikerin
 Dieter Wiesmann (1939–2015), Schweizer Liedermacher
 Eduard Wiesmann (1932–2003), deutscher Politiker, Bürgermeister von Traunreut
 Ernst Wiesmann (1909–1989), Schweizer Mediziner und Mikrobiologe
 Ferdinand Wiesmann (1896–1924), deutscher politischer Aktivist
 Franz Wiesmann (1888–1959), österreichischer Architekt
 Fritz Wiesmann (1907–1994), Schweizer Apotheker und Orchesterleiter
 Gerd Wiesmann (* 1943), deutscher Politiker (CDU), Landrat des Kreises Borken

 Heinrich Wiesmann (1893–1978), deutscher Politiker (CDU), MdL Nordrhein-Westfalen
 Hermann Wiesmann (1871–1948), deutscher römisch-katholischer Geistlicher
 Johann Heinrich Wiesmann (1799–1862), deutscher evangelischer Theologe
 Julius Wiesmann (1811–1884), deutscher evangelischer Theologe
 Karin Wiesmann, früherer Name von Karin Gilliam (* 1939), Malerin und Illustratorin
 Katja Wiesmann (* 1972), deutsche Juristin, Richterin am Bundesfinanzhof
 Klaus Wiesmann (1940–2022), deutscher Generalleutnant
 Stefanie Wiesmann (* 1987), deutsche Fußballspielerin
 Verena Wiesmann (* 1941), deutsche Politikerin (CDU), MdL Niedersachsen

Siehe auch:
 Wiesemann
 Wismann
 Wissmann